Cereus može označavati:
 Cereus (Animalia), rod koralja u porodici Sagartiidae .
 Cereus (Plantae), stupasti kaktus, biljni rod iz porodice Cactaceae.